Sean Delaney puede hacer referencia a:
Sean Delaney (1945–2003), músico, productor y compositor estadounidense
Sean Delaney (1949–2004), deportista irlandés
Sean Delaney (1994), actor británico